Jan Popiel (né le  à Virum au Danemark) est un joueur professionnel danois de hockey sur glace. Il est le frère de Poul Popiel.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1966-1967 || Black Hawks de St. Catharines || AHO ||40 ||5 ||20 ||25 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1968-1969 || Rebels de Salem || EHL ||49 ||11 ||29 ||40 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1969-1970 || Generals de Greensboro || EHL ||74 ||32 ||37 ||69 ||98 ||16 ||8 ||8 ||16 ||35
|- 
|1970-1971 || Oilers de Tulsa || LCH ||67 ||22 ||26 ||48 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Oilers de Tulsa || LCH ||63 ||24 ||37 ||61 ||109 ||13 ||6 ||7 ||13 ||17
|- 
|1972-1973 || Cougars de Chicago || AMH ||76 ||31 ||34 ||65 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Cougars de Chicago || AMH ||63 ||22 ||17 ||39 ||36 ||18 ||8 ||5 ||13 ||12
|- 
|1974-1975 || Cougars de Chicago || AMH ||60 ||18 ||22 ||40 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1975-1976 || Spurs de Denver/Civics d'Ottawa || AMH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Aeros de Houston || AMH ||67 ||4 ||7 ||11 ||59 ||8 ||1 ||1 ||2 ||4
|- 
|1976-1977 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||32 ||23 ||16 ||39 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Roadrunners de Phoenix || AMH ||28 ||3 ||2 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

|296 ||78 ||82 ||160 ||256 ||26 ||9 ||6 ||15 ||16

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1947
Joueur danois de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Cougars de Chicago
Joueur des Spurs de Denver
Joueur des Roadrunners de Phoenix (AMH)
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Attaquant de hockey sur glace